Tavernes Blanques kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tavernes Blanques (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Tavernes Blanques (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar